Tabaristão ou Tapuristão é uma região histórica do Irã. Estendia-se do sul e sudeste do Mar Cáspio por uma área de 500 de comprimento e 70 de largura. Corresponde às atuais províncias de Mazandaran, Gilan, Gulistan e a província do norte de Semnan, bem como uma pequena região do Turcomenistão.

Ele também é conhecido por ser o local de nascimento de Tabarî, um historiador persa e exegeta (tafsir) da fé muçulmana sunita.

origem 
Tapuri ou Tapyri  eram uma tribo nos medos ao sul do Mar Cáspio mencionada por Ptolomeu e Arriano .   Ctesias refere-se à terra de Tapuri entre as duas terras de Cadusii e Hyrcania .

O nome e as prováveis habitações dos Tapuri parecem, em diferentes períodos da história, ter se estendido ao longo de um amplo espaço de país desde a Armênia até o lado oriental do Oxus. Estrabão os coloca ao lado dos Portões do Cáspio e Rhagae, na Pártia  ou entre os Derbices e Hyrcani  ou em companhia dos Amardi e outros povos ao longo das margens sul do Cáspio;  em que a última visão Curtius, Dionísio e Plínio pode ser considerada coincidente. Ptolomeu em um lugar os considera entre as tribos da Média,  e em outro os atribui a Margiana.  Seu nome está escrito com algumas diferenças em diferentes autores; assim Τάπουροι e Τάπυροι ocorrem em Strabo; Tapuri em Plínio e Cúrcio; Τάπυρροι em Steph. B. sub voce Não pode haver dúvida de que o atual distrito de Tabaristão deriva seu nome deles. Aelian dá uma descrição peculiar dos Tapuri que moravam na Média.

Ver também
Mazandarão

Coração (região histórica)